Biafore ist der Familienname folgender Personen:

Chad Biafore (* 1968), italo-kanadischer Eishockeyspieler,
Roque Biafore (1896–1975), argentinischer Bandoneonist und Tangokomponist